Парад наций зимних Олимпийских игр 2022 года состоялся во время Церемонии открытия 4 февраля 2022 года на Национальном стадионе в Пекине. Представители стран-участниц несли флаг во главе колонны своей страны.

По традиции, парад команд открыла делегация Греции, а завершила страна-организатор Игр Китай. Остальные команды выходили согласно их названию в китайском языке.

Знаменосцы 
Ниже представлен список знаменосцев, которые несли флаг своей страны во главе команды.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

Зимние Олимпийские игры 2022

Списки:Олимпийские игры